II:

 II — римская цифра 2.
 II Рака () − переменная звезда типа BY Дракона.
 II век — столетие, длившееся от 101 года до 200.
 II век до н. э. — столетие, длившееся от 200 года до 101 года до н. э..
 II — альбом 2 Unlimited
 II () — институциональный инвестор
 II Августов легион
 II Вселенский собор
 II — второй студийный альбом мужской R&B-группы Boyz II Men.
 II-18/9 — серия блочных 9-12 (первоначально 8-) этажных односекционных (одноподъездных) жилых домов.
 II-32 — серия панельных пятиэтажных многосекционных жилых домов.
 II-49 — серия девятиэтажных многосекционных панельных домов, разработанная МИТЭПом.
 II-60 — серия панельных многоэтажек.
 II-68-03 — многосекционный блочный жилой дом с рядовыми и торцевыми секциями.
 II-КП4 — промышленный электровоз постоянного тока.